Osoby o tym nazwisku:
 Alija Izetbegović – bośniacki polityk, prawnik i publicysta
 Bakir Izetbegović – bośniacki polityk